

Cinema 
 Zaza – film del 1909 interpretato da Lydia De Roberti
 Zaza – film del 1915 diretto da Edwin S. Porter e Hugh Ford
 Zazà (Zaza) – film del 1923 diretto da Allan Dwan
 Zazà (Zaza) – film del 1939 diretto da George Cukor
 Zazà – film del 1944 diretto da Renato Castellani

Geografia 
 Zaza – settore del Ruanda
 Zaza – fiume di Cuba
 Lago Zaza – lago artificiale di Cuba

Musica 
 Zaza – singolo di 6ix9ine del 2021

Onomastica 
 Zaza – nome proprio di persona

Persone 
 Karim Zaza – calciatore marocchino
 Michele Zaza – criminale italiano
 Neil Zaza – chitarrista statunitense
 Simone Zaza – calciatore italiano
 Zaza – soprannome di André Vandeweyer, calciatore e allenatore di calcio belga

Teatro e musica 
 Zaza – commedia teatrale di Pierre Berton e Charles Simon, riadattata da David Belasco
 Zazà – opera lirica di Ruggero Leoncavallo
 Za-Za – album dei BulletBoys del 1993

Altro 
 Zaza – minoranza etnica della Turchia orientale